Mattoni NBL 2013/2014 (celým oficiálním názvem Mattoni Národní basketbalová liga) byla nejvyšší mužskou ligovou basketbalovou soutěží v České republice v ročníku 2013/2014. Celkovým vítězem se stal tým ČEZ Basketball Nymburk, který obhájil vítězství z předchozích deseti ročníků. Soutěž na rozdíl od předcházející sezóny se nezúčastnil slovenský tým.

Základní část 
Základní část hrálo dvanáct celků systémem každý s každým čtyřkolově s tím, že ČEZ Baskjetball Nymburk odehrál pouze polovinu zápasů základní části. Vítězem základní části se stal tým ČEZ Basketball Nymburk. Družstva na 1.-8. místě postoupila do play-off. 

 Tabulka po základní části

Play-off 
Hráno na tři vítězné zápasy, pouze zápas o 3. místo hrán na dva vítězné zápasy:

Čtvrtfinále
 ČEZ Basketball Nymburk - NH Ostrava 3:0 (88:50, 96:63, 112:78)
 Ariete Prostějov - Farfallino Kolín 3:0 (89:81, 78:66, 85:69)
 BK JIP Pardubice - SLUNETA Ústí nad Labem 3:0 (79:76, 85:78, 90:72)
 BK Opava - BK Děčín 3:2 (76:71, 76:66, 55:61, 69:71, 58:55)

Semifinále
 ČEZ Basketball Nymburk - BK Opava 3:0 (86:60, 84:76, 86:67)
 Ariete Prostějov - BK JIP Pardubice 3:2 (71:49, 59:73, 57:75, 76:66, 103:69)

o 3. místo
 BK JIP Pardubice - BK Opava 1:2 (67:59, 71:88, 62:79)

Finále
 ČEZ Basketball Nymburk - Ariete Prostějov 3:0 (75:61, 80:66, 97:63)

Pavouk play off

Externí odkazy
 Přehled výsledků
 Statistika hráčů
 Oficiální stránky soutěže

Národní basketbalová liga
Basketbal v roce 2013
Basketbal v roce 2014